Асприлья () — испанская фамилия. Известные носители:

 Асприлья, Дайрон (род. 1992) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Асприлья, Фаустино (род. 1969) — колумбийский футболист, нападающий.
 Асприлья, Ясер (род. 2003) — колумбийский футболист, полузащитник.